(1614) Goldschmidt – planetoida
 Björn Goldschmidt (ur. 1979) – niemiecki kajakarz
 Carl Wolfgang Benjamin Goldschmidt (1807–1851) –  niemiecki astronom, matematyk, fizyk
 Hermann Mayer Salomon Goldschmidt (1802–1866) – niemiecki astronom i malarz
 Johannes (Hans) Wilhelm Goldschmidt (1861–1923) – niemiecki chemik
 Marie Goldschmidt – francuska pilot balonów
 Michael Goldschmidt (ur. 1987) – amerykański snowboardzista
 Paul Edward Goldschmidt (ur. 1987) – amerykański baseballista
 Richard Benedict Goldschmidt (1878–1958) – amerykański genetyk
 Robert B. Goldschmidt (ur. 1877–1935) – belgijski chemik i fizyk, bankier, wynalazca
 Paul-Tijs Goldschmidt (ur. 1953) – holenderski biolog ewolucyjny, pisarz 
 Victor Moritz Goldschmidt (1888–1947) – norweski geochemik, petrograf i mineralog
 Salomon Goldschmidt (1837–1927) – rabin w Kołobrzegu , współtwórca Żydowskiego Szpitala Uzdrowiskowego, autor publikacji